Па́трик Фи́шлер (, род. 29 декабря 1969, Лос-Анджелес, Калифорния, США) — американский актёр.

Биография 
Патрик Фишлер родился 29 декабря 1969 года в Лос-Анджелесе, Калифорния, США. Он закончил Tisch School of the Arts в Нью-Йорке и начал свою профессиональную актёрскую карьеру в 1993 году. Одна из его первых ролей — Стив в телесериале «Полет вслепую». В 1994 году снялся в роли пассажира лифта в нашумевшем боевике «Скорость» (Speed). Так же Фишлер сыграл в сериале «Приключения Бриско Каунти-младшего». После этих ролей его стали приглашать в такие проекты как: сериалы «Зачарованные», «Кости», «C.S.I.: Место преступления Нью-Йорк», «Детектив Монк», «C.S.I.: Место преступления Майами», «Скорая помощь», «C.S.I.: Место преступления», «Детектив Нэш Бриджес», «Притворщик», «Звёздный путь: Энтерпрайз», «Морская полиция: Спецотдел», «Вероника Марс» и фильмы «Малхолланд Драйв», «Среди акул» «Великий Бак Ховард». В 2009 году Фишлер получил роль в известном драматическом телесериале «Остаться в живых»; он сыграл Фила — чрезвычайно амбциозного охранника в организации DHARMA Initiative.

Патрик Фишлер женат на актрисе Лорен Боулз, чья сводная сестра тоже является актрисой. У супругов есть дочь — Фия Люсиль Фишлер (род. в апреле 2009).

Фильмография

Примечания

Ссылки 

Киноактёры США
Выпускники Школы искусств Тиш
Выпускники Нью-Йоркского университета